Lincheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Lincheng (临城县) der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Lincheng (Xingtai)
 die Großgemeinde Lincheng (林城镇) im Kreis Changxing in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lincheng (Changxing)
 die Großgemeinde Lincheng (林城镇), Hauptort des Kreises Huitong in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lincheng (Huitong)
 die Großgemeinde Lincheng (临城镇), Hauptort des gleichnamigen Kreises, siehe Lincheng (Lincheng)
 die Großgemeinde Lincheng (临城镇), Hauptort des Kreises Lingao in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Lincheng (Lingao)
 die Großgemeinde Lincheng (临城镇) im Kreis Shanghang in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Lincheng (Shanghang)
 die Großgemeinde Lincheng (临城镇) der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Lincheng (Xinghua)
 das Straßenviertel Lincheng (临城街道) im Stadtbezirk Dinghai in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lincheng (Dinghai)
 das Straßenviertel Lincheng (临城街道) im Stadtbezirk Xuecheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Lincheng (Xuecheng)